

Patronyme 
Pierre-François Camus, dit Merville (1785-1853), dramaturge français.
Denis Merville, homme politique français, né en 1947.
Cyrille Merville, footballeur professionnel français, né en 1982.

Toponyme

Merville en Colombie-Britannique.

Plusieurs  communes françaises :  
 Merville dans la Haute-Garonne
 Merville, dans le Nord
 Merville-Franceville-Plage dans le Calvados
 Merville-au-Bois, dans la Somme
 Merville , quartier de la ville de Lorient

Voir aussi 
Du nom de la commune où ils se situent : 
 Batterie de Merville, dans le Calvados, batterie de canons allemande prise la nuit du débarquement par les parachutistes britanniques
 Merville Communal Cemetery and Extension, dans Nord,  cimetière du Commonwealth de la Première Guerre mondiale
 Aéroport de Merville - Calonne dans le Nord
 Château de Merville, en Haute-Garonne
 Pomme de terre de Merville, IGP du Nord-Pas-de-Calais.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France